A 2022-es túraautó-világkupa a sorozat ötödik és egyben utolsó szezonja volt. A bajnokságot a Nemzetközi Automobil Szövetség szervezi és bonyolítja le, ez a túraautós szakág legmagasabban jegyzett bajnoksága. A szezon április 9-én vette volna kezdetét az Autodrom Most versenypályán, de végül Pauban lett megtartva a nyitány, a szezonzáró pálya kiléte pedig szeptemberben nyert megerősítést Jeddah személyében, ahol november végén zárult az idény.

Az egyéni bajnokságban Yann Ehrlacher, míg a csapatok kiírásában a Cyan Racing Lynk & Co alakulata érkezik címvédőként.

Csapatok és versenyzők

Átigazolások

Csapatváltások 
 Tassi Attila; ALL-INKL.DE Münnich Motorsport versenyző → Engstler Honda Liqui Moly Racing Team versenyző
 Tiago Monteiro; ALL-INKL.DE Münnich Motorsport versenyző → Engstler Honda Liqui Moly Racing Team versenyző
 Mikel Azcona; Zengő Motorsport versenyző → BRC Hyundai N Squadra Corse versenyző

Újonc versenyzők 
  Nagy Dániel; ETCR, Cupa X Zengő Motorsport versenyző → Zengő Motorsport versenyző

Távozó versenyzők 
 Gabriele Tarquini; BRC Hyundai N Lukoil Squadra Corse versenyző → visszavonult
 Frédéric Vervisch; Comtoyou Team Audi Sport versenyző → GT Európa Sprint-kupa, Monster VR46 Team WRT versenyző
 Luca Engstler; Hyundai N Liqui Moly Racing Team Engstler versenyző → ADAC GT Masters, Rutronik Racing versenyző
 Jean-Karl Vernay; Hyundai N Liqui Moly Racing Team Engstler versenyző → ETCR, Hyundai Motorsport N versenyző
 Jordi Gené; Zengő Motorsport versenyző → ETCR, Cupra EKS versenyző
 Boldizs Bence; Zengő Motorsport versenyző → ?

Visszatérő versenyzők 
 Ma Csing-hua; TCR Ázsia-kupa, Shell Teamwork Lynk & Co Racing versenyző → Cyan Performance Lynk & Co  versenyző
 Mehdi Bennani; TCR Európa-kupa, Comtoyou Racing versenyző → Comtoyou Team Audi Sport versenyző

Márkaváltozások 
 A  Liqui Moly Racing Team Engtler  Hyundai márkáról →  Honda márkára váltott.
 A  Hyundai Motorsport az eddigi kettő helyett egy csapatot támogat gyárilag.
 A  Cupra Sport az eddigi négy helyett csak két autót indít gyári támogatással.
 A  Lynk & Co gyártó a szériát ért folyamatos gumiabroncsgondok miatt Vallelungában kiállt, míg a szezon második felétől visszalépett balesetveszélyre hivatkozva.

Szabályváltozások

Sportszabályok 
Források:

 Az újoncok számára kiírt külön pontverseny az első fordulóban nem volt érvényben, mivel egyedül csak Gilles Magnus-t nevezték. 

 Időmérő edzésen már nem a Q1-ért és a Q3-ért jár pont, hanem mindhárom szakaszban összevetett leggyorsabb köridőt pontozzák továbbra is az első 5 helyezett között. 
 A pontozási rendszer átalakult. Mindkét versenyen eddig ugyanannyi egység járt, azonban 2022-től a főfutamon több pont szerezhető. 
 A futamok sorrendje 2021-hez képest változott. Ugyanazon a napon továbbra is, de előbb a főfutamot és utána a fordított rajtrácsos versenyt rendezik meg. 
 A versenyek hosszát körök helyett, időtartamban határozták meg. Az első 30 perces, a második 25 perc +1 körös viadal lett. Biztonsági autós (SC) periódus alatt nem adódik hozzá plusz idő a távhoz. 
 Egy hétvégén a két verseny között a megengedett szervízidő is nőtt minimum 1 órára.

Tecnikai szabályok 
 A kompenzációs súlyok által igénybevett előnyszerzési kísérletet is megszüntették, hogy másképp osztják le. A maximum súlyt 60-ról, 40 kg-ra csökkentették.

Versenynaptár 
Az előzetes versenynaptárat 2021 novemberében adták ki.

Változások 
 Bekerült a Pau utcai pálya utoljára 2009-ben még a túraautó-világbajnokság (WTCC) korszakban volt tagja a tervezetnek és utoljára 2019-ben adott otthont bármilyen nemzetközi események.
 Az olasz Adria International Raceway felújítását követően nem kapott helyet 2022-re. 
 A Circuito do Estorilt váltva újra Vila Real utcái adnak otthon a portugál fordulónak.
 A széria két év kihagyás után visszatérne Ázsiába, de a járványhelyzet esetleg romlása miatt év közben kikerülhet.

Változások egyéb okok miatt 

 Az orosz Sochi Autodrom teljes értékű rendezővé vált. A későbbi Oroszország–Ukrajna háború miatt törölve lett.

 A 2021-ben eredetileg csak utólag bekerült Autodrom Most rendezte volna a szezonnyitót, azonban az Oroszország–Ukrajna háború miatt törölték, ugyanis szükségállapotot rendeltek el Csehországban.
 2022. április 14-én két új helyszínt mutattak be:
  Olaszországba is elutazik a mezőny, a Vallelunga Circuitre, Rómától 32 km-re északra. 
  Sor kerül egy második francia futamra is, amit az Anneau du Rhin pályán bonyolítanak le. A létesítmény nem messze található a francia-német-svájci hármas határtól és 2022 előtt nem adott otthont nagyobb bajnokságnak, meg nem is rendelkezett FIA "Grade 1" minősítéssel.
 2022. május 28-án nem sokkal az első nürburgringi verseny előtt a szervezők rendkívüli bejelentést tettek, miszerint A Goodyear abroncsok problémái miatt biztonsági okokból nem rendezik meg a futamokat.
 2022 júniusában az FIA Motorsport Világtanács ülésén elfogadta, hogy a bajnokság sorozatban harmadik éve nem utazik el Ázsiába. A sorozat felügyelői szerint a kieső helyszíneket pótolni fogják.
 2022. szeptember 1-jén hivatalos közleményben tudatták, hogy a Közel-Keleten kerül lebonyolításra az utolsó két záróforduló Bahreinben és Szaúd-Arábiában, mely helyszínek a Formula–1 szerves részeit képezik.

Eredmények

Összefoglaló

Pontrendszer

Összetett

WTCR Trophy

Versenyzők 

Megjegyzés:
† – Nem fejezte be a futamot, de rangsorolva lett, mert teljesítette a versenytáv 75%-át.

Csapatok

WTCR Trophy

Megjegyzések

Jegyzetek

További információk 
 A WTCR hivatalos honlapja

világkupa